Любарт — личное имя и фамилия.
 Любарт Гедиминович (в крещении Дмитрий; после 1300—1383) — литовско-русский князь, младший сын Гедимина. 
 Любарт, Варвара Антоновна (1898—1967) — советская актриса, народная артистка УССР, лауреат Государственной премии СССР, награждена орденом Ленина.